Ирба — название населённых пунктов:

Россия 
 Ирба — село в Кежемском районе Красноярского края.
Ирба — посёлок в Курагинском районе Красноярского края.